Mond (orgaan) - het orgaan dat de structuren rondom de mondholte bevat;
 Mond (mens) - de menselijke mond;
 Mond (rondworm) - de mond van de rondworm.
 Monding - de plaats waar een rivier in zee, een meer of andere rivier uitmondt;
 Drentse Monden - de afwateringskanalen en dorpen in het Drentse veenkoloniaal gebied;
 Mond van Sauron - een dienaar van Sauron in het werk van JRR Tolkien;
 Modified Newtonian Dynamics (MOND) - een door Mordehai Milgrom in 1983 voorgestelde variant op de gravitatiewet van Newton.

Zie ook 
 Apertura (mollusken) - de opening van de schelp van een slak of ander weekdier, ook mondopening genoemd